

Persone 
 Benyamin Maoz – psichiatra e psicoterapeuta israeliano
 Samuel Maoz – regista israeliano
 Tamar Maoz – ex cestista israeliana

Altro 
 Maoz Haim – kibbutz in Israele